Соревнования по теннису среди мужчин в одиночном разряде на летних Олимпийских играх 2020 года состоялись с 24 июля по 1 августа 2021 года на кортах теннисного парка «Ариакэ». Игры проходили на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проводится и Открытый чемпионат США. В соревнованиях участвовали 64 спортсмена из 46 стран.

Победителем мужского одиночного турнира стал немецкий теннисист Александр Зверев. На пути к званию олимпийского чемпиона 24-летний теннисист одолел первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб оступился на стадии 1/2 финала и, тем самым, не смог оформить карьерный «Золотой шлем» (четыре турнира серии Большого шлема и Олимпийские игры). Зверев принёс Германии четвёртую золотую медаль в теннисе на Олимпийских играх (первую за 29 лет; включая период до Первой мировой войны и эпоху ФРГ/ГДР), а также стал вторым чемпионом в истории страны в одиночном разряде (в 1988 году это достижение покорилось Штеффи Граф).

Карен Хачанов, уступивший в финале Звереву, — второй теннисист из России, вышедший в решающий матч Олимпийских игр в мужском одиночном разряде (в 2000 году победу на Играх в Сиднее одержал Евгений Кафельников). Кроме того, Хачанов стал третьим российским медалистом Олимпиад в данном виде программы (помимо Кафельникова, в 1992 году Андрей Черкасов выиграл бронзовую награду, представляя Объединённую команду).

На XXXII Олимпийских играх, как и 21 год назад, в финале сыграли представители России и Германии. На турнире в Сиднее в решающем матче встретились Евгений Кафельников и Томми Хаас; тогда победа осталась за российским теннисистом.

Призёры

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года